Ходулы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ходулы — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Ходулы — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.